Blackshear ist der Familienname von:
Thomas Blackshear, US-amerikanischer Maler

Blackshear ist der Name einer Ortschaft in den USA:
Blackshear (Georgia), eine Stadt im Pierce County im US-Bundesstaat Georgia

Blackshear ist der Name eines Sees:
Lake Blackshear